Alexarc (historiador)
 Alexarc de Macedònia
 Alexarc de Corint